Mittelweg steht für:

 Mittelweg (Fernwanderstrecke), Fernwanderweg
 Mittelweg (Fichtelgebirge), Hauptwanderweg
 Mittelweg (Marienheide), Ortsteil von Marienheide
 Mittelweg (Hamburg), Straße in Hamburg
 Mittelweg 36, eine deutsche sozialwissenschaftliche und zeithistorische Fachzeitschrift
 Mittelweg 185 und Mittelweg 183, das ehemalige Wohn- bzw. Gartenhaus John Fontenays 
 Mittelweg, dritter Weg zwischen zwei Alternativen, siehe Kompromiss

Siehe auch:

 Mittelwegerhof, eine Einöde der Gemeinde Fünfstetten

 Mittlerer Weg
 Mittelallee
 Mittelstraße
 Mitterweg